Demjanzi (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 1400 Einwohnern (2004).

Demjanzi wurde 1155 erstmals schriftlich erwähnt und liegt Ufer der Iltyzja (), einem Nebenfluss des Trubisch sowie an der Territorialstraße T–10–25. Demjanzi ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 9,36 km² großen Landratsgemeinde im Norden des Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj, zu der noch das Dorf Charkiwzi () mit etwa 450 Einwohnern gehört.

Das Rajonzentrum Perejaslaw befindet sich 8 km südöstlich und die Hauptstadt Kiew liegt etwa 85 km nordwestlich von Demjanzi.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj